Андерсън може да се отнася за:
 Хора
 Бенджамин Андерсън (1886 – 1949), американски икономист
 Боб Андерсън (1931 – 1967), британски автомобилен състезател
 Джилиън Андерсън (р. 1968), американска актриса
 Кони Андершон (р. 1939), шведски автомобилен състезател
 Кевин Дж. Андерсън (р. 1962), американски писател
 Максуел Андерсън (1888 – 1959), американски писател
 Мариан Андерсън (1897 – 1993), американска певица
 Памела Андерсън (р. 1967), канадско-американска актриса
 Пол Андерсън (1926 – 2001), американски писател
 Пол Андерсън (р. 1988), английски футболист
 Ричард Андерсън (р. 1950), американски актьор и режисьор
 Шъруд Андерсън (1876 – 1941), американски писател

 Други
 Андерсън (Южна Каролина), град в Съединените щати